Грандин () — английская фамилия.

Известные носители:
 Грандин, Натали (род. 1981) — южноафриканская теннисистка.
 Грандин, Тэмпл (род. 1947) — американский учёный, специалист по поведению животных.